Hochenegg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Hochenegg (1860–1942), österreichischer Elektrotechniker
 Julius Hochenegg (1859–1940), österreichischer Chirurg
 Leonhard Hochenegg (1942–2009), österreichischer Nervenarzt und Wunderheiler

Hochenegg ist der Name folgender Orte:
 Hochenegg (Gemeinde Ilz), Ortschaft der Gemeinde Ilz (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hochenegg (Gemeinde Leutschach), Streusiedlung in der Gemeinde Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Hohenegg
 Hochegg